Pedro Leal – kostarykański piłkarz
 Pedro Leal – portugalski rugbysta